Суперлига Србије у рукомету у сезони 2018/2019. је тринаесто такмичење организовано под овим именом од стране Рукометног савеза Србије од оснивања лиге 2006. и то је први степен такмичења у Србији. Нижи ранг је Прва лига Србије.

Пропозиције такмичења 
Суперлига Србије састоји се из два ранга такмичења који се одвијају паралелно — Супер рукометне лиге Србије и Супер Б рукометне лиге Србије.
 Супер рукометна лига Србије: 
 Први део такмичења играју сви тимови изузев два учесника регионалне СЕХА лиге. Учествује укупно 12 клубова који се надмећу по двоструком бод систему у 22 кола.
 Четири најбоље пласиране екипе првог дела такмичења пласирају се у Прву групу, а резултати које су постигле у међусобним дуелима се бришу. У овој фази такмичења њима се придружују тимови учесници СЕХА лиге, што даје број од 6 клубова који се надмећу по двоструком бод систему у 10 кола. Распоред по завршетку Прве групе одређује Првака Србије, као и учеснике међународних такмичења.
 Екипе које су у првом делу такмичења заузеле позиције од 5. до 8. формирају Трећу групу, а резултати које су постигле у међусобним дуелима се преносе и на тај начин се формира нова табела. Даље се такмичење наставља по двоструком бод систему у 8 кола, тако што екипе добијају такмичарске бројеве сходно редоследу на новоутврђеној табели. По завршетку Друге групе утврђује се коначни пласман од 7. до 10. места Супер рукометне лиге Србије.
 Четири најлошије пласираних екипа првог дела такмичења формирају Трећу групу, а резултати које су постигле у међусобним дуелима се преносе и на тај начин се формира нова табела. Даље се такмичење наставља по двоструком бод систему у 8 кола, тако што екипе добијају такмичарске бројеве сходно редоследу на новоутврђеној табели. По завршетку Треће групе утврђује се коначни пласман од 11. до 14. места Супер рукометне лиге Србије и две најлошије пласиране екипе следеће сезоне играју у одговарајућем огранку Супер Б рукометној лиги Србије.
 Супер Б рукометна лига Србије: 
 Овај ранг је подељен на две територијалне групе — Север-Центар и Исток-Запад. Обе групе броје по 12 клубова који се надмећу по двоструком бод систему у 22 кола, након чега се утврђује коначни пласман. Првопласиране екипе из обе групе следеће сезоне наћи ће место у Супер рукометној лиги Србије. Најлошије пласиране екипе (од једне до три) из обе групе следеће сезоне играју у одговарајућем огранку Прве лиге Србије.

Супер рукометна лига Србије

Клубови у сезони 2018/19. 

Легенда:

Први део такмичења

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Прва група

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

 Пласман у следећу сезону СЕХА лиге

Друга група

Резултати по колима

Табела

Трећа група

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Супер Б рукометна лига Север-Центар

Клубови у сезони 2018/19.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Супер Б рукометна лига Исток-Запад

Клубови у сезони 2018/19.

Резултати по колима

Табела 

Легенда:

Спољашње везе 
 Рукометни савез Србије

Суперлига Србије у рукомету
Рукомет у 2018.
Рукомет у 2019.